Bagdadi örmény katolikus főegyházmegye
Bagdadi káld katolikus főegyházmegye
Bagdadi latin főegyházmegye
Bagdadi szír katolikus főegyházmegye